Télémaque ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Télémaque (1937–2022), französischer Maler und Grafiker haitianischer Abstammung

Telemaque oder Télémaque ist der Name folgender Personen:

 Telemaque, eigentlicher Name von Denmark Vesey (1767?–1822), afroamerikanischer Sklave und Freiheitskämpfer
 Télémaque Lambrino (1878–1930), Pianist und Klavierpädagoge

Télémaque steht für:
 Télémaque, einen Erziehungsroman von François Fénelon (1699)
 Ilja Muromez (Schiff, 1915), von 1952 bis 1963 als Télémaque im Dienst der französischen Marine